Rhampholeon brachyurus är en ödleart som beskrevs av  Günther 1893. Rhampholeon brachyurus ingår i släktet Rhampholeon och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kameleonter
brachyurus